Фаусти́но Ма́ркос Альбе́рто Ро́хо (; 20 марта 1990, Ла-Плата) — аргентинский футболист, защитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины. Играет на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.

Карьера

«Эстудиантес» 
Маркос Рохо — воспитанник клуба «Эстудиантес», в котором выступал за все юношеские команды. С 2008 года он стал выступать за основной состав «Эстудиантеса», дебютировав 7 декабря в игре с «Колоном», где провёл на поле 10 минут. 5 июля 2009 года Рохо забил свой первый мяч в профессиональной карьере, поразив ворота «Ривер Плейта» и принеся победу своей команде со счётом 2:1. В том же году футболист выиграл с клубом Кубок Либертадорес. В том же сезоне футболист участвовал в Клубном чемпионате мира, где «Эстудиантес» дошёл до финала, проиграв «Барселоне». С весны 2009 года футболист стал игроком основы «Эстудиантеса» и лидером команды. В 2010 году Рохо из-за травм в клубе, перестроившегося со схемы 4-4-2 на 3-5-1-1, был переведён с центра защиты на левый фланг обороны, где к середине сезона занял твёрдое место в стартовом составе команды. 25 августа 2010 года Рохо забил первый мяч за клуб в континентальном турнире, поразив ворота «ЛДУ Кито» в Рекопе Южной Америки, однако его клуб проиграл 1:2. 25 сентября Рохо впервые отличился в чемпионате Аргентины 2010 года, забив гол на 88-й минуте игры с «Бока Хуниорс» и принеся победу своей команде со счётом 1:0. В 2010 году Рохо в составе «Эстудиантеса» выиграл Апертуру чемпионата Аргентины, в розыгрыше которой провёл 19 игр и забил 2 гола. Сам аргентинец был признан лучшим левым защитником сезона по версии Canchallena.com. После матча, в котором он стал чемпионом, аргентинец сказал:
Я буду скучать по «Эстудиантесу», так как провёл в этом клубе 10 лет. Я получил большое удовольствие в воскресном матче за мою команду, ведь мы стали чемпионами страны. Но одновременно мне было немного грустно, поскольку я понимал, что это прощальный матч в составе «Эстудиантеса».

«Спартак» 
3 ноября 2010 года Рохо достиг договорённости о том, что в случае успешного медицинского обследования станет игроком московского «Спартака» за 3 или 4 млн долларов. Также на футболиста претендовал другой российский клуб — ЦСКА, а кроме того, «Палермо», «ПСВ Эйндховен», «Бенфика» и «Валенсия». По словам спортивного директора «красно-белых» Дмитрия Попова, «приход Рохо означает только то, что сейчас у нас три центральных защитника, а со следующего сезона будет четыре, причём, один из них — молодой и перспективный футболист из Аргентины. По-моему, это очень даже неплохой вариант. Рохо — левый центральный защитник, и „Спартаку“ он нужен именно в этом качестве». Одновременно со «Спартаком» Маркосом заинтересовался «Наполи», предложивший 4 млн евро за переход футболиста. 17 декабря Рохо заключил 5-летний контракт со «Спартаком».

18 января 2011 года Маркос дебютировал в составе клуба в товарищеской игре с кишинёвской «Дачией». 18 февраля Рохо дебютировал в официальной игре за «Спартак» в матче Лиги Европы против швейцарского «Базеля»; в этой игре «красно-белые» победили со счётом 3:2. С первых матчей Маркос стал основным игроком центра обороны «красно-белых», выступая попеременно с Мареком Сухи и Александром Шешуковым. 20 апреля Маркос забил первый гол за «Спартак», поразив ворота «Краснодара» в Кубке России. В середине весны — начале лета Рохо не выступал за «Спартак» из-за респираторной вирусной инфекции, а затем из-за травм икроножной мышцы и приводящей мышцы бедра. В июле Маркос был оштрафован клубом на 50 % месячной зарплаты, за то, что вместе с партнёром по команде, Николасом Парехой возвратился в клуб после участия в Кубке Америки позже положенного срока. Сами футболисты сказали, что в аэропорту не было билетов в Россию, однако позже полностью осознали свою вину. 7 августа, впервые за долгое время, Рохо вышел на место центрального защитника в стартовом составе команды в матче с «Тереком» и сыграл неудачно: в частности он позволил обыграть себя Шамилю Асильдарову, после чего был забит первый мяч, а затем на нём был заработан пенальти. На следующую игру Маркос был переведён в дублирующий состав «Спартака». За оставшуюся часть сезона Рохо провёл лишь несколько матчей; в ноябре он получил травму голеностопа и выбыл из строя на месяц.

В ноябре Рохо заинтересовалась «Бенфика». Летом 2012 года португальский клуб вновь начал переговоры с игроком.

«Спортинг» 
20 июля 2012 года официальный сайт «Спартака» сообщил, что Рохо продолжит свою карьеру в лиссабонском «Спортинге». Контракт был подписан до 2016 года. За 25 % прав на контракт аргентинца «Спортинг» заплатил 1 млн евро. 28 апреля 2013 года Маркос забил свой первый гол в составе «львов», поразив ворота «Насьонала» в рамках Лиги Сагриш и принеся победу клубу со счетом 2:1. В сезоне 2012/13 являлся основным левым защитником «Спортинга», проведя 24 матча в рамках Лиги Сагриш. Всего за один сезон он смог стать одним из самых перспективных игроков Европы и вошел в сферу интересов таких команд как «Барселона», «Милан», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Сезон 2013/14 Маркос вновь провёл в «Спортинге», наколотив 4 гола в 25 матчах.

«Манчестер Юнайтед» 
19 августа 2014 года было объявлено о заключении соглашения между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере защитника в английский клуб. Переход будет завершён после прохождения аргентинцем медицинского обследования и согласования условий личного контракта. 20 августа трансфер был завершён: Рохо подписал с английским клубом пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 16 млн фунтов, € 4 млн из этой суммы получил «Спартак». Наставник «дьяволов» Луи ван Гал назвал Рохо одаренным защитником со светлым будущим, а сам аргентинец был доволен переездом на «Олд Траффорд», назвав это исполнением детской мечты. Однако несмотря на множество выписанных авансов аргентинец ужасно стартовал в «МЮ». Во время летнего отдыха в Аргентине он был арестован по делу четырёхлетней давности, когда во время празднования своего перехода в московский «Спартак» разбил бутылку об голову своего соседа Хуана Пабло Гомеса. Из-за этого Маркос до начала сентября не мог получить рабочую визу и дебютировать в составе «МЮ». Наконец 14 сентября аргентинец сыграл свой первый матч в составе «красных дьяволов», выйдя с первых минут поединка против «Куинз Парк Рейнджерс» (4:0). В течение следующих двух месяцев Рохо получил две серьёзные травмы, а всего провёл в том сезоне 22 матча. Сам игрок назвал дебютный отрезок карьеры в английской команде провальным.

Летом 2015 года у Рохо начались проблемы с «красными дьяволами». Он был оштрафован на 200 000 евро из-за того что забыл продлить свой паспорт и не смог вовремя отправиться с командой по турне в США. На старте сезона 2015/16 Маркос оказался в резервной команде и чуть было не стал частью сделки по переходу Антони Марсьяля из «Монако». В сезоне 2015/16 его продолжили преследовать травмы. В самой команде дела шли неладно и наставник «дьяволов» Луи ван Гал постоянно проводил ротацию состава. Порой даже здоровый Рохо не попадал в стартовый состав, в связи с чем начали ходить слухи об его уходе.

4 марта 2017 года в матче Премьер-лиги с «Борнмутом» забил свой первый гол за манкунианцев.

16 марта 2018 года Рохо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года.

«Бока Хуниорс» 
2 февраля 2021 года перешёл в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Международная карьера 

В январе 2011 года Рохо был вызван в состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Португалией. 9 февраля футболист дебютировал в этом матче, в котором его команда победила 2:1; при этом футболист действовал персонально против Нани и справился со своей задачей.

В мае 2011 года Маркос, вместе с партнёром по команде, Николасом Парехой, был приглашён для участия в составе сборной на Кубке Америки. На турнире футболист дебютировал в первом матче, в котором аргентинцы сыграли вничью с боливийцами 1:1; сам защитник провёл на поле все 90 минут, а также поучаствовал в забитом голе, сделав навес с фланга на Николаса Бурдиссо, который сбросил мяч Агуэро, после чего тот поразил ворота. Однако этот матч стал единственным для защитника на турнире, где аргентинцы дошли лишь до стадии четвертьфинала.

Также в составе сборной Маркос стал серебряным призёром чемпионата мира 2014, Кубка Америки 2015 и Кубка Америки 2016.

Был включён в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года в России. 26 июня 2018 года забил победный гол в матче против сборной Нигерии, благодаря которому аргентинцы вышли в плей-офф.

Личная жизнь 
Рохо женат на португальской модели Эужении Лусардо (), у пары есть дочь, Морена.

На теле Маркоса расположено большое количество татуировок, в том числе такие слова как «гордость» и «слава», написанные на английском языке.

Скандалы 
Был задержан за участие в массовой драке 20 июля 2021 года.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 58 матчей / 3 гола; 36 побед, 14 ничьих, 8 поражений

Достижения

Командные 
 Эстудиантес
 Чемпион Аргентины: 2010 (Апертура)
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2009

 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 2016
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017
 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017

Личные 
 Лучший защитник чемпионата Аргентины по версии Canchallena.com: 2010 (Апертура)

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»